Кубок Іспанії з футболу 2011–2012 — 110-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобув Барселона.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2011

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 2011

|}

Третій раунд 
Клуб Реал Ов'єдо (3) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2011

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 листопада/22 грудня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/21 грудня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 грудня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/21 грудня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/22 грудня 2011

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/10 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/11 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/12 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/10 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/12 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/11 січня 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/25 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 січня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/7 лютого 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/8 лютого 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2011–2012
Іспанія
Іспанія
2011 в іспанському спорті
2012 в іспанському спорті